Ephraem bezeichnet:

 Ephräm der Syrer (* um 306; † 373), spätantiker Heiliger, Schriftsteller und Kirchenlehrer
 Ephraim von Ainos, spätbyzantinischer Chronist

Siehe auch:
 Ephräm
 Ephraim
 Ephrämkirche
 Codex Ephraemi, Handschrift der griechischen Bibel aus dem 5. Jahrhundert